Бенет (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Бенет, Жорди (род. 1980) — андоррский футболист.
 Бенет, Леон (1839—1916) — французский художник.
 Бенет, Нафтали (род. 1972) — израильский государственный и политический деятель.

См. также 
 
 
 Джонбенет Рэмси